Pao de Zarate ou l'une de ses graphies, peut désigner :

Venezuela 
 Pao de Zárate : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de José Félix Ribas dans l'État d'Aragua ; 
 Pao de Zárate : capitale de la paroisse civile de Pao de Zárate de la municipalité de José Félix Ribas dans l'État d'Aragua.

Homonymie de toponyme